Нефедовская — название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Нефёдовская — деревня в Вельском районе.
 Нефедовская — деревня в Ленском районе.

Вологодская область 
 Нефедовская — деревня в Тигинском сельском поселении Вожегодского района. 
 Нефедовская — деревня в Явенгском сельском поселении Вожегодского района. 
 Нефедовская — деревня в Тарногском районе.

Карелия 
 Нефедовская (Авдеевское сельское поселение)

Кировская область 
 Нефедовская — деревня в Афанасьевском районе.